Mildred (naam), een vrouwelijke voornaam.

Naamdragers
Mildred Anderson, Amerikaans zangeres
Mildred Bailey, Amerikaans zangeres
Mildred Davis, Amerikaans Actrice
Mildred Didrikson, Amerikaans golfspeelster en atlete
Mildred Elizabeth Gillars, Amerikaans radiopresentatrice in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog
Mildred Harris, Amerikaans Actrice
Mildred Roethof, Nederlandse programma- en documentairemaakster
Mildred Shapley Matthews, Amerikaans astronoom en publiciste
Mildred Muis, Nederlands zwemster
Mildred Lisette Norman, Amerikaans vredesactiviste
Mildred Wolfe, Amerikaans kunstschilder

Plaatsen
Mildred (Kansas)
Mildred (Texas)

Anders
Mildred Clinics, voorheen Mlidred-Rutgershuis: plaats waar voorlichting wordt gegeven over (ongewenste) zwangerschap